Walungu ist ein Bezirk in der Provinz Sud-Kivu, der Demokratischen Republik Kongo, der im Norden an den Sud-Kivu-Bezirk Kabare stößt, im Osten an Ruanda und den Sud-Kivu-Bezirk Uvira, im Süden an den Sud-Kivu-Bezirk Mwenga und im Westen an den Sud-Kivu-Bezirk Shabunda. 

Im Bezirk Walungu sind Blauhelm-Truppen der MONUSCO, im Rahmen eines der größten friedenssichernden Einsätze der Vereinten Nationen, stationiert.

Weblinks 
 Karte von Sud-Kivu des UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
 http://www.liso-goldmines.com/index.php/de/geschaeftsbereiche/projekte/walungu

Verwaltungseinheit in der Demokratischen Republik Kongo
Sud-Kivu